Le séisme de Hawke's Bay de 1931, aussi appelé tremblement de terre de Napier, a eu lieu en Nouvelle-Zélande le  à 10 h 47.

Développement du séisme 

D'une magnitude de 7,8, il dura deux minutes trente et fut ressenti dans toute la moitié sud de l'île du nord, notamment dans la région située sur la grande baie semi-circulaire qui s'étend sur  du nord-est au sud-ouest, de la Péninsule de Māhia au cap Kidnappers.

Les répliques se poursuivirent jusqu'au .

Conséquences 

Il dévasta la région de Hawke's Bay et tua 256 personnes, ce qui en fait le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire de la Nouvelle-Zélande.  Après le tremblement de terre, le centre ville de Napier fut en partie rasé, puis reconstruit dans un style art déco, contribuant ainsi à en faire une des villes les plus visitées de Nouvelle-Zélande.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hawke's Bay

Liens externes 

Séisme en Nouvelle-Zélande
1931
Napier (Nouvelle-Zélande)
Février 1931
Catastrophe naturelle en 1931